Иорда́н (;  (Эль-Урдун), также Эш-Шериа ()) — река на Ближнем Востоке. Берёт начало у подножия горы Хермон, вблизи соединения границ Сирии, Ливана и Израиля, протекает с севера на юг через Тивериадское озеро (озеро Кине́рет), впадает в бессточное Мёртвое море. Одна из основных водных артерий региона. Ресурсы бассейна реки используют пять стран: Сирия, Израиль, Палестина, Ливан и Иордания. Длина — 252 км, площадь бассейна — 18 тыс. км².

В древние времена в долине реки Иордан зеленели тропические леса, в прибрежных зарослях папируса водились гиппопотамы.

Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин посуху перевёл еврейский народ между чудом расступившимися водами Иордана, тем самым завершив сорокалетнее скитание евреев по пустыне.

В христианстве Иордан — место проповеди Иоанна Предтечи и крещения Христа (Библия: Мф 3; Мк 1. 1-11; Лк 3. 1-22; Ин 1. 28-34).
Христиане относятся к Иордану как к священной реке: с византийской эпохи было распространено убеждение, что вода Иордана якобы исцеляет от болезней. Однако в настоящее время, в связи с загрязнённостью, купание в Иордане может быть опасно для здоровья.

Происхождение названия 
Среди учёных не сформировалось единого мнения по поводу происхождения названия реки.
Основа «Йар», выделяемая в названии нескольких рек региона (Яркон, Ярмук), с предположительным значением «река» может быть унаследована ивритом от древнего семитского или даже до-семитского субстрата; отмечается также гипотетическая возможность связать эту основу с древнееврейским названием Нила, , «Йеор».
Распространена точка зрения о происхождении названия , «Йарде́н» — от общесемитского корня «йарад» («спускаться», «падать»). Существует версия, возводящая название к колену Данову, в уделе которого находится один из источников Иордана. Предлагаются и другие варианты этимологии из семитских языков: «канава», «шуметь» и т. п.

Это название упоминается как Jrdn в древнеегипетских папирусах X в. до н. э., Yārdon в XIII в. до н. э. (), встречается в аккадских табличках амарнского архива XIV в. до н. э.

Некоторые исследователи (например, В. В. Иванов) высказывают предположения об индоевропейском происхождении названия реки. Оно могло сохраниться от индоиранцев или, скорее, «народов моря» (в частности — филистимлян), живших здесь в своё время. Сторонники этой версии во второй части гидронима выделяют индоевропейский корень *danu («влага, вода, река»), который присутствует в названиях рек Дунай, Днепр, Дон и т. д.

Гидрография 
Длина Иордана — 252 км, по другим данным — 223 км; площадь водосборного бассейна составляет около 18 000 км². Средний уклон — 1,85 м/км, на участке от озера Ху́ла до Тивериадского озера — 17,6 м/км. Река не судоходна на всём протяжении.

Иордан берёт начало в 14 км севернее озера Хула, недалеко от кибуца . Образуется слиянием трёх рек — Эль-Хасбани (Хацбани, Снир), Баниаси (Хермон) и Лиддани (Дан), текущих со склонов горы Хермон и составляющих 77 % вод бассейна Иордана.
Далее река течёт в направлении с севера на юг до самого устья.

Ниже по течению Сде-Нехемии Иордан разделяется на два канала, которые через несколько километров снова соединяются. Каналы были прорыты между 1950 и 1958 годами в рамках проекта по осушению долины озера Ху́ла. От места их соединения идёт канал до Моста дочерей Иакова ( — ге́шер Бнот-Яако́в). Отсюда Иордан течёт в своём естественном русле, проходящем по дну базальтового ущелья, до впадения в Тивериадское озеро (ивритское название — озеро Кине́рет). На иврите этот участок реки называется Ярде́н а-Харари́ (дословно — «Горный Иордан»). Здесь река имеет наибольший уклон — 17.6 м/км. По ходу ущелья есть несколько порогов, что привлекает туристов-водников.

После выхода из ущелья, Иордан впадает в Тивериадское озеро (озеро Кинерет) — самое большое естественное водохранилище Израиля. Площадь озера около 170 км², объём — около 4 млрд м³. Вода озера солоновата из-за большого количества минеральных источников по его берегам, тем не менее, она пригодна для питья. На северо-западе в озеро погружена труба всеизраильского водопровода — по нему вода из озера поступает в густонаселённую центральную и безводную южную части страны. Уровень Тивериадского озера от года к году колеблется между 211 и 215 м ниже уровня моря.

Далее река течёт по Иорданской долине, расположенной между Тивериадским озером и Мёртвым морем. Иорданская долина, вместе с долиной Арава, входит в Сирийско-Африканский тектонический разлом, который тянется от Сирии до Восточной Африки. Здесь русло реки становится очень извилистым, а берега — высокими, в некоторых местах отвесными. Ширина реки доходит до сорока метров. Зимой, во время половодья, река подмывает берега, и это иногда приводит к обвалам, создающим серьёзные препятствия для водотока. На этом участке в Иордан впадает несколько рек, крупнейшие из которых — Ярмук и Сейль-эз-Зарка, или Яббок (левые притоки), и Харод (правый приток).

Примерно в 100 км к югу от Тивериадского озера Иордан впадает в Мёртвое море, являющееся одним из наиболее солёных озёр в мире. Побережье Мёртвого моря — самый низкий участок земной поверхности (420 м ниже уровня моря, и продолжает снижаться). В прошлом Иордан ежегодно приносил в Мёртвое море около 1300 млн м³ воды (что составляло около 66 % всего поступления воды в море), в настоящее время эта цифра уменьшилась до 20-200 млн м³ ().

Притоки 
Реки, слияние которых образует Иордан:
справа
 Эль-Хасбани (Хацбани, Снир) — стекает с ливанской части горы Хермон. Попытки ливанского правительства перегородить реку для использования значительной части её вод в хозяйственных целях не раз приводили к трениям в ливано-израильских отношениях.
слева
 Баниаси (Хермон, Баниас) сливается с Лиддани (Дан), после чего водоток принимает справа малую реку — Коруни.

Наиболее крупные притоки на участке между Тивериадским озером и Мёртвым морем:
 Ярмук — отделяет Иорданию от Сирии и Голанских высот.
 Сейль-эз-Зарка (Яббок)
 Харод

Мощность потока Иордана и его притоков 
Среднегодовой сток в устье реки Иордан и его наиболее крупных притоков:

Значительная часть вод этих рек используется Израилем и Иорданией в хозяйственных целях, из-за этого их современный годовой сток меньше естественного. Например, для Иордана этот показатель должен составлять 1,2—1,3 млрд м³ в год. В настоящее время государствами предпринимаются совместные усилия, направленные на восстановление реки в рамках ближневосточного мирного процесса.

Упоминания в Библии

В Ветхом Завете 
Иордан многократно упоминается в Ветхом Завете как место совершения различных событий, в том числе чудесных.
Иордан был границей Земли Обетованной. Первое чудо произошло, когда израильтяне с Ковчегом Завета посуху перешли Иордан под руководством Иисуса Навина, напротив Иерихона (). Позднее два с половиной колена Израилева, которые поселились на восток от Иордана, построили большой жертвенник на его берегах, как «свидетель» между ними и другими коленами (). Иордан переходили посуху пророки Илия () и Елисей (). Елисей чудесным образом исцелил Неемана, повелев ему омыться в реке (), а кроме того, сделал так, чтобы топор одного из «сынов пророков» всплыл, бросив кусок дерева в воду ().

В Новом Завете 
Согласно Новому Завету, Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.

Археологические памятники вблизи реки Иордан 

В районе реки Иордан расположено большое количество археологических памятников, относящихся к различным эпохам, от раннего палеолита до эпохи крестовых походов. Ниже приведены наиболее значимые из них:
 Тель-Кедеш — холм к западу от озера Ху́ла. Остатки древнего города левитов и римского храма Аполлона.
 Тель-Хацор — самый большой телль в Израиле. Расположен в 6 км севернее Рош-Пинны и примерно в 8 км западнее моста Бнот-Яаков на Иордане. Находится на месте древнего ханаанейского города Хацор. В настоящее время раскопки продолжаются.
 Кацрин — остатки древнего города эпохи Талмуда, недалеко от одноимённого Кацрина — административного центра Голанских высот.
 Вифсаида — развалины города, расположенные к востоку от Иордана при впадении его в Тивериадское озеро.
 Коразим — древний город в 3.5 км к северу от Капернаума. Сейчас представляет собой архитектурно-археологический заповедник.
 Капернаум — древний город на северо-западном побережье Тивериадского озера.
 Бет-Йерах — недалеко от места, где Иордан вытекает из Тивериадского озера.
 Убайдия — телль, археологический памятник эпохи плейстоцена. Находится в 3 км к югу от Тивериадского озера.
 Бельвуар — крепость крестоносцев в национальном парке Коха́в-а-Ярде́н. Расположена в 20 км к югу от Тивериадского озера, на плато Нафтали на высоте 500 метров над долиной Иордана.
 Скифополис — национальный парк на месте раскопок возле современного Бейт-Шеана.
 Александрион — руины крепости времён династии Хасмонеев.
 Армон Хишам — руины дворца халифа Хишама, разрушенного землетрясением в 747 году, севернее современного города Иерихон.
  ( Тель-Йерихо́) — руины древнего Иерихона, одного из древнейших городов на Земле, восточнее одноимённого современного города.
 Национальный парк Кумран — реконструированный древний город, представлявший две тысячи лет назад центр секты ессеев.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 Влас Михайлович Дорошевич. «В земле обетованной. Иордан»
 

 
Бассейн Мёртвого моря
Пограничные реки
Реки Израиля
Реки Иордании
Реки Государства Палестина
Библейские места
География Евангелий
Места паломничества
Священные реки